Tulení ostrov je název několika ostrovů, které jsou pojmenované podle tuleňů:

 Tulení ostrov (Ochotské moře) — ostrov v Ochotském moři
 Tulení ostrov (Kaspické moře) — ostrov na severozápadě Kaspického moře

 Tulení ostrovy — souostroví na severovýchodě Kaspického moře